Кербо — топоним:

Россия 
Примечания: все данные топонимы относятся к Эвенкийскому району Красноярского края.

 Кербо — упраздённое село, труднодоступная станция (ТДС).
 Кербо — река, левый приток реки Таймура.

Франция 
Примечания: все данные топонимы относятся к региону Бретань.

 Кербо () — населённый пункт в округе Морле Финистера.
 Кербо () — населённый пункт в округе Сен-Бриё Кот-д'Армора.
 Кербо () — населённый пункт в округе Ланьон Кот-д'Армора.
 Кербо () — населённый пункт в округе Понтиви Морбиана.
 Кербо () — населённый пункт в округе Лорьян Морбиана.
 Кербо () — населённый пункт в округе Ванн Морбиана.